A Song for You
 A Song for You: Live
 A Song for You (canção dos Carpenters)
 A Song for You (álbum dos Carpenters)

Desambiguação